Xpectation bezeichnet:

 Xpectation (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2003
 Xpectation (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2003